Ка́зинцба́рцика () — город на северо-востоке Венгрии, третий по величине город медье Боршод-Абауй-Земплен после Мишкольца и Озда. Население — 30 709 человек (2007).

География и транспорт 

Казинцбарцика находится в 20 километрах к северо-западу от столицы медье Мишкольца и в 20 километрах к востоку от границы со Словакией. Город связан автомобильными и железными дорогами с Мишкольцем и Словакией. Город стоит на правом берегу реки Шайо.

История 

Казинцбарцика — молодой город. Он был создан во время социалистической индустриализации после окончания второй мировой войны путём объединения нескольких деревень и последующего строительства ряда промышленных предприятий. Древнейшей из деревень, составивших Казинцбарцику, была деревня Шайоказинц, впервые упомянутая в 1240 году. Второй главной составляющей города была деревня Барцика. Из названий двух этих деревень и было образовано название нового города. Вплоть до рубежа XIX и XX веков основным занятием жителей района было земледелие. Всё изменилось после открытия во второй половине XIX века угольных залежей, что привело к развитию горнодобычи и промышленности.

В 1954 году Казинцбарцика получила статус города. Развитие промышленности города привело к его быстрому росту, в 50-х годах в нём было 11 000 жителей, в 70-х годах уже 30 000. Промышленный кризис 80-х и 90-х годов вызвал закрытие ряда предприятий, резкий рост безработицы и отток населения. В XXI веке экономический кризис был преодолён.

Достопримечательности 

 Протестантская церковь (барокко, XVIII век).
 Греко-католическая церковь.
 Городская картинная галерея.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии